La Selección de Chile fue uno de los 10 equipos participantes en el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20 de 2013, torneo que se llevó a cabo entre el 9 de enero y el 3 de febrero de 2013 en Argentina.

En el sorteo la Selección de Chile quedó emparejada en el Grupo A junto con la local Argentina, Bolivia, Colombia y Paraguay.

Terminó la fase de grupos en el primer lugar, con cuatro victorias en los 4 partidos, destacando especialmente la victoria por 1-0 ante Argentina, que significó la primera victoria de una selección chilena en toda su historia ante una selección Argentina de visitante, además contando con dos jugadores menos por expulsión y con incidentes en las tribunas donde hinchas argentinos quemaron una bandera chilena y a policía intervino con gas pimienta.

Chile de tal manera logró la clasificación al hexagonal final, y en aquella instancia tras ganar 2 partidos, empatar 1 y perder 2, clasificó a la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2013, realizada en Turquía. Jugó su último partido definitorio contra Perú, donde Chile debía empatar para clasificar, mientras que Perú necesitaba una victoria obligatoria. Perú abrió la cuenta en el minuto 7 por medio de Edison Flores, sin embargo en el minuto 34 Bryan Rabello empató el encuentro manteniendo el resultado hasta el final, clasificando a Chile y dejando eliminados a los peruanos.

Jugadores

Participación

Fase de grupos

Grupo A

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Fecha 4

Hexagonal final

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Fecha 4

Fecha 5

Estadísticas

Generales

Goleadores

Referencias 

Deporte en Chile en 2013
Selección de fútbol sub-20 de Chile